

Західна — річка у Республіці Комі, права притока Великої Андюги
 Західна — річка у Республіці Комі, права притока Кедровки